Dieser Artikel behandelt die englische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 7)

|}

Spielergebnisse

Endrunde

Englisches Aufgebot

Spiele der englischen Mannschaft 
 Vorrunde (Gruppe 1)

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 3 und 4 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Weblinks 
 England zur EM 1992 auf fussballdaten.de

England
1992